Анемопегма () — род вечнозелёных лиан из тропической Южной Америки.

Описание 
Листьями — до 16 см в длину. Цветки воронкообразные, 6—8 см длиной, цветочные трубки сужены у основания.

Культивирование 
Представители рода предпочитают субтропический или тропический климат, плодородную почву и большое количество воды. Размножают растения семенами или черенками.

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 45 видов:

Примечания

Ссылки 
 Ellison, Don (1999) Cultivated Plants of the World. London: New Holland (1st ed.: Brisbane: Flora Publications International, 1995)
 Graf, Alfred Byrd (1986) Tropica: color cyclopedia of exotic plants and trees for warm-region horticulture—in cool climate the summer garden or sheltered indoors; 3rd ed. East Rutherford, N.J.: Roehrs Co
 Botanica Sistematica  
 Anemopaegma на сайте The Plant List. 
 Anemopaegma на сайте TPL

Бигнониевые